Mściwy jastrząb – amerykański film wojenny z 1943 roku
 Mściwy jastrząb – brytyjski film fantasy z 1980 roku

Strony ujednoznaczniające